Крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ) — вид предпринимательской деятельности, напрямую связанный с сельским хозяйством.

Крестьянское (фермерское) хозяйство — объединение граждан, которые совместно владеют имуществом и осуществляют производственную или другую хозяйственную деятельность. После государственной регистрации крестьянско-фермерского хозяйства, его Глава является индивидуальным предпринимателем — фермером. Имущество фермерского хозяйства принадлежит его членам на праве собственности.

Само по себе крестьянское (фермерское) хозяйство является корпоративным юридическим лицом (ГК ст. 65.1), но граждане, ведущие совместную деятельность на основе соглашения о крестьянском (фермерском) хозяйстве, вправе создать юридическое лицо — крестьянское (фермерское) хозяйство.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, крестьянское (фермерское) хозяйство, создаваемое в качестве юридического лица — добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности в области сельского хозяйства, основанное на их личном участии и объединении членами крестьянского (фермерского) хозяйства имущественных вкладов.

В пункте 1 статьи 19 Федерального закона № 74-ФЗ перечислены основные виды деятельности фермерского хозяйства: производство и переработка сельскохозяйственной продукции, а также транспортировка (перевозка), хранение и реализация сельскохозяйственной продукции собственного производства.

Первые крестьянские (фермерские) хозяйства в новейшей истории России появились ещё до распада СССР, в 1989 году.

См. также 
 Личные подсобные хозяйства

Примечания 

Крестьянство
Сельское хозяйство России
Организационно-правовые формы